

Sigle 
 Territorio Libero di Trieste

Codici 
 TLT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tuluksak (Alaska) (Stati Uniti d'America)

Media 
 TLT Molise – emittente televisiva molisana

Trasporti 
 Tyskie Linie Trolejbusowe, anche noto come TLT Tychy – operatore che svolge il servizio di trasporto pubblico con filobus a Tychy, in Polonia